Добрый переулок — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Добрый переулок — улица в Липецке (Матырский);
 Добрый переулок — улица в Томске.